Ishihara-Faktion bezeichnet zwei Faktionen der Liberaldemokratischen Partei in Japan:
 die Faktion von Shintarō Ishihara in den 1980er Jahren, das Jiyū Kakushin Dōyūkai
 die Faktion von Nobuteru Ishihara seit 2012, das Kinmirai Seiji Kenkyūkai